Шафранный кассик () — вид птиц из семейства трупиаловых (Icteridae). Единственный вид в одноимённом роде Xanthopsar. Подвидов не выделяют.

Описание 
Оперение на спине, крыльях и хвосте чёрное, грудь и большая часть головы жёлтые.

Ареал 
Распространены в Аргентине, Бразилии, Парагвае и Уругвае (где эти птицы живут в местности ). Естественной средой обитания представителей вида являются субтропические или тропические сухие равнинные травянистые сообщества, в том числе сезонно увлажненные или затопленные, а также пастбища.

Охранный статус 
Продолжительность поколения составляет 4,6 года. Популяция данного вида уменьшается. МСОП присвоил виду охранный статус EN. Угрозой для него считается возможная утрата мест обитания.

Примечания

Ссылки 

Трупиаловые
Животные, описанные в 1788 году
Птицы Южной Америки
Монотипические роды птиц